Kabinett Miettunen steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Miettunen I (1961 bis 1962)
 Kabinett Miettunen II (1975 bis 1976)
 Kabinett Miettunen III (1976 bis 1977)